Piazza Civica – piazza ad Alghero
 Piazza Civica (Mestni trg) – piazza a Lubiana